Marco kan syfta på:
 Marco och Marko – mansnamn, se Markus

Geografi

Brasilien 

 Marco (ort i Brasilien, Ceará, Marco), 
 Marco (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar